Louisiana kan syfta på:

Louisianaköpet – ett vidsträckt område i Nordamerika som köptes av USA från Frankrike år 1803
Louisiana (konstmuseum) – nära Köpenhamn, Danmark
University of Louisiana – ett historiskt universitetnamn
 Louisiana State University – ett delstatligt forskningsuniversitet
 Louisiana State Penitentiary – ett fängelseområde i Louisiana

Geografi
 Louisiana – en delstat i USA 1812–
Louisianaterritoriet – ett historiskt organiserat territorium i USA från 4 juli 1805 till 11 december 1812
Louisiana (Nya Frankrike) – en historisk nordamerikansk region 1682–1762 och 1802–1804
Louisiana (Nya Spanien) – en historisk nordamerikansk region 1762–1802
Louisiana, Missouri – stad i Missouri

Media
Louisiana (film) – en film med Jimmie Davis från 1947, dåvarande guvernör i delstaten
Louisiana 1927 – en låt av Randy Newman